Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Дагестан» — филиал ФГУП «ВГТРК» в Республике Дагестан.

История 
Создана в январе 1932 года как Комитет по радиовещанию при ЦИК ДАССР, которому была передана Дагестанская широковещательная радиостанция запущенная в 1927 году, 31 мая 1934 года переименован в Комитет по радиофикации и радиовещанию при СНК ДАССР, 30 декабря 1949 года — Комитет по радиоинформации при СМ ДАССР, в июне 1953 года в Отдел радиоинформации Министерства культуры ДАССР, 23 июля 1957 года — Комитет по радиовещанию и телевидению при СМ ДАССР, в 1958 году была утверждена его следующая структура:
 главная редакция политического вещания
 редакция передач на национальных языках
 главная редакция художественного вещания
 редакция программ и выпуска
 группа переводчиков
 корреспондентская сеть
 машинописная группа микрофонных материалов
 техническая группа
 музыкальные коллективы
 Кизлярская городская редакция радиовещания

28 февраля 1960 года при нём была организована Махачкалинская студия телевидения. Постановлением СМ ДАССР от 12 октября 1961 г. был объединен административно-управленческий персонал комитета и Махачкалинской студии телевидения. Но из-за отдаленности помещения студии от помещения комитета творческие коллективы редакций радиовещания и редакций студии телевидения не были объединены в соответствующие единые творческие коллективы. Этим же постановлением была утверждена структура комитета:
 Бухгалтерия
 Административно-хозяйственный отдел
 Республиканское телевидение (Махачкалинская студия телевидения)
 Редакция выпуска с дикторской группой
 Главная редакция общественно-политических программ
 Редакция последних известий (позднее — Главная редакция информации «Дагестан»)
 Редакция пропаганды
 Редакция народного хозяйства
 Редакция молодежных и спортивных передач
 Главная редакция художественных программ
 Редакция литературно-драматических передач
 Редакция музыкальных передач
 Редакция передач для детей и юношества
 Редакция кинопрограмм
 Производственный отдел (с цехами художественно-постановочным и киносъемочным)
 Республиканское радиовещание
 Редакция выпуска радиопрограмм
 Главная редакция общественно-политического радиовещания
 Редакция последних известий
 Редакция промышленности, транспорта и строительства
 Редакция сельского хозяйства, науки и техники
 Редакция передач для молодежи,
 Редакция передач на аварском
 Редакция передач на даргинском
 Редакция передач на кумыкском
 Редакция передач на лакском
 Редакция передач на лезгинском языках
 Главная редакция художественного радиовещания
 Редакция музыкального вещания
 Редакция литературно-драматического вещания
 Редакция для детей и юношества
 Фонотека
 Библиотека (нотная)
 Симфонический оркестр
 Хор
 Оркестр народных инструментов
 Эстрадный ансамбль
 Ансамбль народных инструментов «Кунаки»
 Отдел корреспондентской сети

13 сентября 1978 г. Комитет был преобразован в Государственный комитет ДАССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио ДАССР). 1 февраля 1993 года Гостелерадио ДССР было реорганизовано в ГТРК «Дагестан»

Премии и награды 
На IV Всероссийском фестивале телевизионных информационных программ «Мир. Согласие. Единство» приз в номинации «Глас народа» получил документальный фильм ГТРК «Дагестан» «Конфликт в Шамхальской школе» (автор — Эльмира Алхаматова).

Руководители 
Первым руководителем стал народный поэт Дагестана Анвар Аджиев. Он руководил с 1960 по 1963. Его сменил Гаджи Гамзатов, а затем — Магомед Гамидов. Всего телецентром управляли 8 человек:
 Анвар Аджиев — в 1960—1963;
 Гаджи Гамзатов — в 1963—1970;
 Магомед Гамидов — в 1970—2002;
 Тайгиб Абдусамадов — в 2003—2004;
 Салам Хавчаев — в 2004—2007;
 Гаджи Абашилов — в 2007—2008;
 Сулайман Уладиев — в 2008—2009;
 Луиза Алиханова — с ноября 2009;.

Языки вещания 
ГТРК Дагестан ведет телерадиовещание на аварском, агульском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском, русском, рутульском, табасаранском, татском, цахурском, чеченском языках.

Партнеры 
 Россия-1 и ГТРК «Дагестан»
 Россия-Культура и ГТРК «Дагестан»
 Россия-24 и ГТРК «Дагестан»
 Радио России и ГТРК «Дагестан»
 Вести-FM и ГТРК «Дагестан»

Также до 2008 года ГТРК «Дагестан» осуществляла эфир на НТВ, РЕН ТВ и Первом канале. Трансляция на последнем, как правило, носила незаконный характер, и по решению руководства Первого канала, ВГТРК и президента республики в 2008 году все передачи ГТРК «Дагестан» стали осуществляется только на телеканалах ВГТРК.

Примечания

Ссылки 
 Официальный портал

Государственные вещательные организации России
Филиалы ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Бывшие федеральные государственные унитарные предприятия РФ